Ciril Oblak je lahko:

 Ciril Oblak, arhitekt, urbanist, oblikovalec
 Ciril Oblak (1953-2010), zdravnik urolog